Saint-Damase kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Damase (ort), Québec, Montérégie, 
 Saint-Damase (kommun i Kanada, Bas-Saint-Laurent), Québec, 
 Saint-Damase (kommun i Kanada, Montérégie, lat 45,52, long -73,01), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar